Стюарт Ли (; ) — английский комик, сценарист, писатель, режиссёр и музыкант.

Биография 
Ли родился в Веллингтоне, графство Шропшир, у него двое детей.

Ли является сторонником Британской гуманистической ассоциации, а также почётным жителем графства Шропшир. Он был усыновлен и вырос в Бирмингеме в Уэст-Мидлендс.

В 2006 женился на Бриджит Кристи,  которая является ассоциированным членом Национального светского общества.

DVD релизы

Ссылки 
 www.stewartlee.co.uk

Примечания